Макондо (, Мак-Ондо) — испаноамериканское литературное течение, появившееся в 1990-е как ответная реакция на влияние литературной школы магического реализма, властвовавшей над литературой Латинской Америки с 1960-х. Названо в честь вымышленного города, основного места действия романа «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса. Написание соответствует шотландско-гэльской фамилии, однако фамилий с «O» после приставки M(a)c- .

Макондо отличается реалистическим взглядом на жизнь, который не преувеличивает и не выделяет в литературной традиции ожидаемые от неё экзотичность и латиноамериканский колорит. Литература Макондо предпочитает городскую атмосферу со ссылками на поп-культуру и повседневную жизнь Латинской Америки конца XX века. Фон Макондо аполитичный и индивидуальный, он отодвигает умышленные поиски латиноамериканских стереотипов на задний план.

Авторы, принадлежащие данному движению, относятся к поколению 1959 (год кубинской революции) и 1962 (год проведения кубка по футболу в Чили, что способствовало наплыву иностранной прессы в стране); кроме того, многие из представителей направления долгие годы жили за границей, у них космополитическое образование. Хотя Макондо обычно считают явлением чисто латиноамериканским, группа также включает несколько испанских писателей.

Представители

Библиография 
 Prólogo de la compilación McOndo.
 Aniversario del surgimiento del movimiento.
 Descripción de McOndo por Edmundo Paz Soldán.
 Artículo de Alberto Fuguet describiendo los problemas del realismo mágico (en inglés).

Литературные направления
Литература на испанском языке